Качалка — кругла палиця для розкочування тіста.
 Качалка — застаріла назва котка для укочування поля.
 Качалка — валик дивана, канапи.
 Качалка — розмовна назва крісла-гойдалки.

Топонім 

Качалка — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Качалка — село в Сокольському районі Вологодської області.
 Качалка — село в Череповецькому районі Вологодської області.
 Качалка — село в Костромському районі Костромської області.
 Качалка — село в Первомайському районі Ярославської області.

 Качалка Наталія (* 1975) — українська велосипедистка, учасниця Олімпійських ігор-2004, майстер спорту України міжнародного класу.

Інше 
 Верстат-качалка — привід сверловинного насоса в нафтовидобуванні
 Качальня — пристосування для качання білизни

Примітки